Светлаков — русская фамилия; имеет женскую форму Светлакова.

Известные носители:
 Светлаков, Андрей Иванович (1839—1895, в монашестве Александр) — епископ Русской православной церкви, известный православный проповедник, педагог, богослов, писатель и духовный композитор.
 Светлаков, Андрей Павлович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Светлаков, Николай Иванович (1903—1989) — советский партийный и государственный деятель.